Ghadgar () est un village d'Azerbaïdjan situé dans le raion de Fizouli. La population s'élevait à  en 2005.

Histoire 
Le village est occupé à partir de 1993 par les forces arméniennes après la première du Guerre du Haut-Karabagh et intégré au sein de la république du Haut-Karabagh. 
Rebaptisé Djivani (en arménien ), il est alors une communauté rurale de la région de Martouni. Le , au cours de la deuxième guerre du Haut-Karabagh, la localité repasse sous le contrôle de l'Azerbaïdjan.

Notes et références 

Localité dans le raion de Fizouli